Карин Орной Мортенсен (; род. 26 сентября 1977, Орхус) — датская гандболистка, вратарь клуба ФИФ и сборной Дании, двукратная олимпийская чемпионка (2000 и 2004 годы), чемпионка Европы 2002 года.

Карьера

Клубная 
Воспитанница школы клуба ВРИ, начинала там свою карьеру. До 2002 года играла за команду «Хорсенс», в 2002 году перешла в «Икаст-Бординг Элит» (ныне «Миттдьюланд»). В составе клуба дошла до финала чемпионата Дании 2003 года, где её клуб проиграл команде «Слагельсе». В 2006 году перешла в состав «Орхуса», летом 2010 года перешла в состав клуба ФИФ. По окончании сезона объявила о завершении карьеры.

В сборной 
Карин сыграла 233 игры и забила четыре гола. Дважды выиграла Олимпийские игры в 2000 и 2004 годах, участвовала также в Олимпиаде в Лондоне. Чемпионка Европы 2002 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2004 года. Вместе с командой заняла 5-е место в 2009 году на первенстве мира в Китае и в 2011 году на последующем чемпионате мира в Бразилии. Из сборной ушла в сентябре 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЕГФ 
 

Гандболисты Дании
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от Дании
Чемпионы Европы по гандболу